Список кантри-хитов № 1 2003 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 2003 году.

История 
 9 августа первое место занял сингл «It’s Five O’Clock Somewhere» (Алан Джексон вместе с Джимми Баффеттом) и лидировал 8 недель (самый успешный из 26 кантри-чарттопперов Джексона)
 7 недель лидировал хит «Have You Forgotten?» (Darryl Worley).
 15 ноября первое место занял сингл «I Love This Bar» кантри-певца Тоби Кита, первый из трёх чарттопперов с 8-го студийного альбома Shock’n Y’all, который был 13 недель на позиции № 1 в чарте Top Country Albums. Ещё два сингла с этого альбома («American Soldier» и «Whiskey Girl») возглавили кантри-чарт в 2004 году. Всего у певца было 20 хитов на позиции № 1 в чарте Hot Country Songs, начиная с дебютного "Should've Been a Cowboy" и 10 альбомов № 1 в Top Country Albums.

Список

См. также 
 Список кантри-альбомов №1 в США
 Список синглов №1 в США в 2003 году (Billboard)
 Список R&B синглов №1 в США в 2003 году

Примечания

Ссылки 
 Billboard Hot Country Songs chart  – online version. 

Чарты Billboard 2003 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 2003 года
2003 год в музыке США